Мумиё
 Озокерит